Бе́рта (; умерла между 1063 и 1066) — графиня Руэрга, графиня Керси, маркиза Готии с 1054 года, дочь Гуго Руэргского и его жены Фидес Серданьской.

Биография 

Берта получила в наследство от отца графства Руэрг и Керси. Готия перешла к старшей ветви Тулузского дома ещё при отце Берты Гуго, хотя та титуловала себя маркизой Готии. Её соправителем в Готии был Понс Тулузский. Однако в 1060 году он умер, а его потомки никогда не использовали этот титул, и Берта стала единственной правительницей Готии.

Берта была замужем за графом Оверни Робертом II. Их брак был бездетным.

Берта была последней независимой графиней Руэрга и Керси. Маркизат Готия после её смерти перестал существовать. Ещё после смерти Гуго, отца Берты, графство Руэрг утратило сюзеренитет над соседними виконтствами и графствами (Нарбонна, Альби, Ним, Безье, Юзес, Агд), которые все достались графам Тулузы, а после кончины Берты между 1063 и 1066 годами они (включая Руэрг и Керси) перешли к графу Тулузы Гильому IV.

Примечания

Литература 
 Lewis, Archibald R. The Development of Southern French and Catalan Society, 718—1050.

Ссылки 
 Foundation for Medieval Genealogy: TOULOUSE 
 Généalogie: les Comtes de Toulouse 

Умершие в 1060-е годы
Женщины XI века
Правители Европы XI века
Графы Руэрга
Графы Керси
Маркизы Готии
Тулузский дом